Основна стаття Вімблдонський турнір 2019

Чемпіоном Вімблдону 2018 року був серб Новак Джокович. Він відстояв титул, перемігши в марафонському фіналі Роджера Федерера.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Вімблдонський турнір
2019 у тенісі
2019 в англійському спорті